«Сумерки» — фантастический фильм Пола Майерсберга, снятый в 1988 году. Является вольной экранизацией рассказа Айзека Азимова «Приход ночи».

Сюжет 
Действие фильма происходит на планете, где долгота дня исчисляется не часами, как на Земле, а тысячелетиями. Вследствие этого, поколения, живущие при «вечном» дне, воспринимают рассказы о ночи как сказки. Однако же момент наступления сумерек, а за ними и ночи, всё ближе и опасность, грозящую цивилизации, осознаёт лишь горстка учёных. Другие же жители планеты либо не верят в это, либо считают, что наступление тьмы означает конец света.

В ролях 
 Дэвид Бирни — Этон
 Сара Дуглас — Роа
 Алексис Каннер — Сор
 Андра Миллиан — Ана
 Старр Андреефф — Бет
 Чак Хейуорд — Кин
 Джонатан Эмерсон — Архитектор
 Сьюзи Линдеман — Боффин
 Расселл Уиггинс — Зол
 Ларри Хэнкин — король пустыни

Фильм был снят в Аркозанти (штат Аризона, США), экспериментальном городе, архитектура которого призвана минимально воздействовать на окружающую среду.

В 2000 году по этому же рассказу Азимова режиссёром Гвинет Гибби был снят новый фильм.

См. также 
 Чёрная дыра — фильм, идеей сюжета которого послужил рассказ «Приход ночи».

Источники

Ссылки 
 
 

Фантастические фильмы 1988 года
Научно-фантастические фильмы США
Экранизации рассказов
Фильмы США 1988 года